Кения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в пятый раз за свою историю, и завоевала две золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров с препятствиями — Кипчоге Кейно.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 4х400 метров — Чарльз Асати, Муньоро Ньямау, Роберт Оуко, Джулиус Санг.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров с препятствиями — Бен Джипчо.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 1500 метров — Кипчоге Кейно.
 Бокс, мужчины — Филип Варуинге.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 400 метров — Джулиус Санг.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 800 метров — Майк Бойт.
 Бокс, мужчины — Самуэль Мбугуа.
 Бокс, мужчины — Ричард Мурунга.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года